Ahsoka steht für:

 Ahsoka (Fernsehserie) (auch Star Wars: Ahsoka), US-amerikanische Miniserie aus dem fiktiven Star-Wars-Universum
 Ahsoka Tano, Figur aus Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars #Ahsoka Tano

Siehe auch:
 Ashoka (Begriffsklärung)